Jméno Hodyně nese více sídel:

 Hodyně (Skuhrov) – ves v obci Skuhrov v okrese Beroun (k. ú. Hodyně u Skuhrova)
 Hodyně (Kožlany) – ves spadající pod město Kožlany v okrese Plzeň-sever (k. ú. Hodyně u Dřevce)